De kieskring Toggenburg is een bestuurlijke onderverdeling in het kanton Sankt Gallen, die ontstond na de kantonherindeling van 10 juni 2001.

Zie ook 
Toggenburgeroorlog

District van Zwitserland
Geografie van Sankt Gallen (kanton)